General Pinto (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
General Pinto (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië